Ви́ктор Миха́йлович Миха́йлов:
 Михайлов, Виктор Михайлович (1828—1883) — российский шахматист.
 Михайлов, Виктор Михайлович (1924—2021) — советский генерал-майор.